Brüninghausen ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Stadtteil Brüninghausen (Dortmund)
 Stadtteil Brüninghausen (Lüdenscheid)
 Stadtteil Brüninghausen (Halver)

Ferner ist es die Bezeichnung von Schloss Brüninghausen in Plettenberg/Sauerland und des dort einst ansässigen Adelsgeschlechts.

Siehe auch:
 Brüninghaus
 Brünninghausen
 Brünnighausen